Sommartjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sommartjärnen, Jämtland, sjö i Östersunds kommun, 
Sommartjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (6,57 ha)
Sommartjärnen, Ångermanland, sjö i Bjurholms kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn